Конкал има више значења:

 Општина Конкал (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Конкал (Конкал, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику